Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl americký bratrský pár světových jedniček Boba a Mika Bryanových, kteří ve čtvrtfinále nestačili na pozdější šampiony Pospisila se Sockem.

Vítězem se stala osmá nasazená kanadsko-americká dvojice Vasek Pospisil a Jack Sock, kteří ve finále přehráli italský párSimone Bolelli a Fabio Fognini výsledkem 6–4, 6–7 a [10–7]. Oba si tak připsali čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour, první ze série Masters. V následné pondělní aktualizaci z 23. března 2015 se šampioni poprvé v kariéře posunuli do elitní světové desítky žebříčku ATP ve čtyřhře, když Pospisilovi patřila osmá příčka a Sock figuroval na desátém místě

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (2. kolo)
  'Vasek Pospisil /  Jack Sock (vítězové)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2015